Mikroregion Polabí může být:

 Mikroregion Polabí (okres Nymburk) – mikroregion ve Středočeském kraji
 Mikroregion Polabí (okres Litoměřice) – mikroregion ve Ústeckém kraji